Лінкольн () — англомовне ім'я, прізвище і топонім.

Персоналії 
 Лінкольн (прізвище)
 Лінкольн (ім'я)

Географічні назви

Лінкольн (Англія) — місто в Лінкольнширі
 Лінкольн (Онтаріо) — містечко в провінції Онтаріо в Канаді

Лінкольн (округ, Буенос-Айрес) — округ у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині
 Лінкольн (Буенос-Айрес) — місто у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині

Лінкольн (округ, Вайомінг) — округ у штаті Вайомінг
 Лінкольн — місто, штат Алабама
 Лінкольн — місто, штат Арканзас
 Лінкольн — місто, штат Каліфорнія
 Лінкольн — місто, штат Іллінойс
 Лінкольн — місто, штат Айова
 Лінкольн — місто, штат Мен
 Лінкольн — місто, штат Массачусетс
 Лінкольн — місто, штат Міссурі
 Лінкольн — місто, штат Небраска
 Лінкольн — місто, штат Нью-Гемпшир
 Лінкольн — місто, штат Нью-Йорк
 Лінкольн — місто, штат Північна Дакота
 Лінкольн — місто, штат Пенсільванія
 Лінкольн — місто, штат Род-Айленд
 Лінкольн — місто, штат Вермонт
 Лінкольн — місто в окрузі Адамс, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі Бейфілд, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі Баффало, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі Бернетт, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі О-Клер, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі Форест, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі Кевоні, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі Тремполо, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі Вілас, штат Вісконсин
 Лінкольн — місто в окрузі Вуд, штат Вісконсин
 Лінкольн — селище, штат Мічиган
 Лінкольн Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсильванія
 Лінкольн Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Лінкольн Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія
 Лінкольн — переписна місцевість, штат Айдахо
 Лінкольн — переписна місцевість, штат Мен
 Лінкольн — переписна місцевість, штат Монтана
 Лінкольн — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Лінкольн — гора у Москітному хребті, що в Скелястих горах (штат Колорадо)

Інше 
 Лінкольн Ред Імпс — футбольний клуб, багаторазовий чемпіон Гібралтару
 «Лінкольн» () — американський біографічний фільм 2012 року режисера і продюсера Стівена Спілберга
 Лінкольн-коледж (, повна назва ) — один з коледжів Оксфордського університету.

Див. також 
 USS Abraham Lincoln (CVN-72)
 Lincoln Motor Company